Ciclo de subscrição são flutuações cíclicas dos preços e padrões de seleção de seguros e resseguros entre períodos de soft market e hard market. No primeiro caso, também conhecido por subscrição por fluxo de caixa, as companhias procuram negócios através da oferta de padrões de seleção relaxados e prêmios baixos, a fim de tentar gerar ganhos por meio de um fluxo de caixa para fins de investimentos. Como resultado de preços genericamente mais baixos e padrões de seleção mais brandos, a maioria das seguradores acaba sofrendo um prejuízo operacional em virtude do aumento na sinistralidade e então passa a adotar padrões e preços mais restritivos, iniciando um período hard market.

Seguros
Finanças